Banari se poate referi la:

Toponime
Banari, Sardinia, Italia
Banari, Gabrovo, Bulgaria

Persoane
Veaceslav Banari, un arbitru de fotbal din Republica Moldova